Серге́й Воро́нин: Воронин, Сергей Александрович (род. 1987) — украинский футболист.
 Воронин, Сергей Алексеевич (1913—2002) — русский советский прозаик.
 
 Воронин, Сергей Иванович (1956—2006) — российский рок-музыкант.
 Воронин, Сергей Михайлович (1946—1997) — российский математик.
 Воронин, Сергей Николаевич (род. 1973) — Герой Российской Федерации.